Oliver Marach och Mate Pavić var regerande mästare men valde att inte deltaga detta år.

Luke Bambridge och Jonny O'Mara vann titeln efter att ha besegrat Marcus Daniell och Wesley Koolhof med 7–5, 7–6(10–8) i finalen.

Seedning

  Marc López /  Aisam-ul-Haq Qureshi (Kvartsfinal)
  Jack Sock /  Jackson Withrow (Kvartsfinal)
  Marcus Daniell /  Wesley Koolhof (Final)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (Kvartsfinal)

Lottning

Lottning

Referenser
 Lottning

Stockholm Open 2018 – Dubbel
2018 – Dubbel